Збруч (Волочиськ)
 Збруч (Підволочиськ)

Див. також 
 Збруч
 Агробізнес (Волочиськ)